Italia
Palazzo dell'Università – palazzo di Cagliari
Palazzo dell'Università – palazzo di Catania
Palazzo dell'Università – palazzo di Parma
Palazzo Centrale dell'Università - palazzo di Pavia
Palazzo dell'Università – palazzo di Torino
Palazzo dell'Università La Sapienza – palazzo di Roma
Palazzo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II – palazzo di Napoli
 Palazzo dell'Università di Genova – palazzo di Genova 

 Francia 
 Palazzo dell'Università – palazzo di Strasburgo

 Romania
 Palazzo dell'Università – palazzo di Bucarest